Localidades

San Vigilio – fração comunal de Marebbe, Trentino-Alto Ádige.
San Vigilio – fração comunal de Concesio, Lombardia.
San Vigilio – fração comunal de Rogno, Lombardia.

 Igreja católica
São Vigílio de Trento (†405) – bispo de Trento, Itália. Mártir.
São Vigílio de Bréscia (†506) – bispo de Bréscia, Itália. 
São Vigílio de Auxerre (†685) – bispo de Auxerre, França. Mártir.
Papa Vigílio - sumo pontífice entre 537 e 555.

 Ver também
 Virgílio
 Virgínio